Die Saison 1994/95 war die achte Spielzeit der Elitserien.
Der Titelverteidiger SK Rockaden Stockholm und die Schacksällskapet Manhem lieferten sich einen Zweikampf um den Titel, den die Stockholmer dank des Sieges im direkten Vergleich für sich entscheiden konnten. Aus der Division I waren die Solna Schacksällskap, der Eksjö SK und die Malmö Schacksällskap aufgestiegen. Während Solna und Eksjö den Klassenerhalt erreichten, musste Malmö zusammen mit der Schacksällskapet Luleå und dem Lunds ASK direkt wieder absteigen.

Termine 

Die Wettkämpfe fanden statt am 22. Oktober, 12. November, 3. Dezember 1994, 15. Januar, 5. und 26. Februar sowie 17., 18. und 19. März 1995. Die letzten drei Runden wurden zentral in Stockholm ausgerichtet.

Abschlusstabelle

Entscheidungen

Kreuztabelle

Die Meistermannschaft

Einzelnachweise

Weblinks 

 Ergebnisse der 1. Runde in Tidskrift för Schack 9/1994, S. 453 (PDF-Datei; 11,0 MB, schwedisch)
 Ergebnisse der 2. Runde in Tidskrift för Schack 10/1994, S. 510 (PDF-Datei; 12,6 MB, schwedisch)
 Ergebnisse der 3. und 4. Runde in Tidskrift för Schack 1/1995, S. 31 (PDF-Datei; 12,4 MB, schwedisch)
 Ergebnisse der 5. Runde in Tidskrift för Schack 2/1995, S. 80 (PDF-Datei; 10,8 MB, schwedisch)
 Ergebnisse der 6. Runde in Tidskrift för Schack 3/1995, S. 145 (PDF-Datei; 9,1 MB, schwedisch)
 Ergebnisse der 7. bis 9. Runde und Endstand in Tidskrift för Schack 4/1995, S. 178 (PDF-Datei; 9,0 MB, schwedisch)

Sportveranstaltung in Schweden
Elitserien (Schach)
Schachveranstaltung 1994
Schachveranstaltung 1995